Le terme chloration désigne au sens général l'ajout de chlore dans une matière, un matériau ou un processus. Il est utilisé avec un sens légèrement différent selon les domaines :

 Dans le domaine de  l'hygiène, de la santé et de la désinfection ; depuis le , la chloration (aussi autrefois nommée verdunisation) est l'action de désinfecter avec des produits chlorés (eau de Javel, dioxyde de chlore...).

 Dans le domaine de la chimie de fabrication, la chloration est une réaction chimique de substitution ou de transposition (le terme plus général  d'« halogénation» est alors plutôt employé) ; elle intervient dans de très nombreux processus de la chimie fine et industrielle par exemple pour fabriquer des pesticides  organochlorés, plastiques (PVC notamment), antiseptiques,  colorants, peintures, produits pétroliers chlorés, fibres textiles synthétiques, néoprène, dissolvants, chlorates, chloroforme, tétrachlorure de carbone, et dans l'extraction de brome, etc.

 Autres domaines : 

 la chloration dans la métallurgie ;
 la chloration de la laine (pour la rendre irrétrécisable) ou comme facteur dit d'obsolescence programmée ;
 divers processus ayant utilisé l'eau de Javel ; 
 le blanchiment de la pâte à papier (où le chlore gazeux, très dangereux et source de polluants organochlorés est de moins en moins utilisé, au profit du dioxyde de chlore en combinaison avec du peroxyde d'hydrogène) ;
 divers procédés de décoloration ou de désodorisation...

Notes et références

Voir aussi

Pages liées 
Dichloromonobromométhane